Иван Кругликов:
 Кругликов, Иван Гаврилович (1787—1847) — тайный советник; участник войны 1812 года.
 Кругликов, Иван Сергеевич (род. 1996) — российский и эстонский хоккеист.